Мошино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Новгородская область 
 Мошино — деревня в Демянском районе.

Псковская область 
 Мошино — деревня в Новосокольническом районе.
 Мошино — деревня в Пушкиногорском районе.

Тверская область 
 Мошино — деревня в Старицком районе.